Инженерный — посёлок в Володарском районе Нижегородской области. Входит в состав городского поселения рабочий посёлок Центральный. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 79 км, до районного центра города Володарска 28 — км. Абсолютная высота 85 метров над уровнем моря.

К северу от посёлка расположено Инженерное озеро. 
 Часовой пояс

История 
С 1 ноября 2007 года входит в состав состав городского поселения рабочий посёлок Центральный.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Володарского района (Нижегородская область)